Een verkeersweg:
 N692 (België)
 N692 (Frankrijk)
 N692 (Nederland), zie Provinciale weg 692

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing